Riotte ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Riotte (1916–2011), deutsche Schauspielerin
 Ferdinand Georg Riotte (1812–1898), deutscher Jurist und Politiker
 Franziska Riotte (1845–1922), deutsche Malerin und Schriftstellerin
 Philipp Jakob Riotte (1776–1856), deutscher Komponist
 Raymond Riotte, französischer Radrennfahrer
 Torsten Riotte (* 1972), deutscher Historiker
 Wolfgang Riotte (* 1938), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter